Нижний Двойник:
 Нижний Двойник — река, правый приток Печоры;
 Нижний Двойник — река, правый приток Верхнего Двойника;

См. также 
 Нижний двойник